Callander est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Don Callander (1930-2008), auteur de nouvelles fantastiques américain
Drew Callander (né en 1956), joueur de hockey sur glace canadien
Emmanuel Callander (parfois Callender) (né en 1984), athlète trinidadien
Gary Callander (né en 1959), joueur de rugby écossais
 Jock Callander (né en 1961), joueur de hockey sur glace canadien
Peter Callander (1939-2014), compositeur et  anglais

Toponyme

Callander, village du Stirling

Callander, canton du nord de l'Ontario
Baie de Callander, baie à l'extrême est du lac Nipissing

Autre
(22613) Callander, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
Garrot de Callander, modèle de garrot multi-usages
Callander FC, éphémère club de football écossais

Voir aussi

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme